Појам  може да се односи на:

 Макарти (Аљаска), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аљаска

Особе 
 Џон Макарти
 Џозеф Макарти, амерички републикански политичар
 Бени Макарти, јужноафрички фудбалер
 Кормак Макарти, амерички књижевник, драматург и сценариста
 Мелиса Макарти, америчка филмска и телевизијска глумица,